Казинс:
 Казинс, Демаркус (род. 1990) — американский профессиональный баскетболист.
 Казинс, Норман (1915—1990) — американский политический журналист, писатель, профессор и борец за мир во всём мире.
 Казинс, Питер (1981) — британский дзюдоист.
 Казинс, Стивен (род. 1972) — британский фигурист, выступавший в одиночном катании.
 Казинс, Тина (род. 1971 либо 1974) — британская певица, автор песен, бывшая фотомодель.
 Сэмюэл Казинс (1801—1887) — английский гравёр.
 Уильям Джордж Казинс (1833—1893) — английский композитор и дирижёр.
 Робин Казинс (род. 1957) — английский фигурист.